En informatique, l'amorce, ou amorçage, ou boot (anglicisme) désigne la procédure de démarrage d'un ordinateur.

 Dans le domaine des pistolets, les pistolets à amorces sont munis d'amorces qui sont des petits recharges rondes. Il existe des amorces à 6 coups et bien d'autres encore.

 Dans le domaine des munitions, l'amorce est un appareil pyrotechnique qui sert à démarrer un processus explosif.

 Dans le domaine des jouets, l'amorce est un pétard pour enfants qui explose quand on le jette au sol, également utilisé dans des pistolets jouets. Ils ont pu contenir ou peuvent encore contenir du fulminate de mercure toxique qu'on peut respirer dans la fumée de l'explosion.

 Dans le domaine des supports musicaux et vidéo, l'amorce désigne la partie de la bande des cassettes audio ou VHS qui n'est pas magnétique, et donc impropre à tout enregistrement.

 En éducation, l'amorce est une mise en situation permettant de commencer une situation d'apprentissage et d'évaluation. 

 En génétique, l'amorce est une courte séquence d'ARN ou d'ADN.

 Dans le domaine de la pêche, l'amorce est un produit jeté ou déposé dans l'eau pour attirer le poisson près de l'hameçon.

 En cinéma et en photographie, l'amorce désigne :
 un objet ou personnage disposé près de la caméra, en premiers plans du sujet ou de l'action principale qu'il masque en partie ;
 au cinéma sur support argentique, une partie de film perforé non argentique, collée avant la première image et après la dernière image de chaque bobine. De longueur normalisée, elle comporte diverses indications utiles (titre, nom du laboratoire, métrage, point de synchronisation, etc.).

 Dans le milieu des fumeurs, une amorce est aussi un bout de tabac mit à la fin (principalement du joint) pour faire la liaison entre le carton et le mélange.